Коппе́ (), местечко в Швейцарии — местечко в швейцарском кантоне Во, на берегу Женевского озера

Достопримечательности 
Старый замок, где жил в качестве воспитателя графа Дона французский философ Бейль; позднее замком владел французский министр финансов Неккер, дочь которого, г-жа Сталь, привлекала в Коппе замечательных людей того времени.

Источники 
 

Населённые пункты Во
Коммуны Во